Samarinovac est un toponyme qui peut désigner :
Samarinovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Negotin, district de Bor ;
Samarinovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Žitorađa, district de Toplica.